Carlos Trasante – ex calciatore e allenatore uruguaiano
 Gianfranco Trasante – calciatore uruguaiano, difensore
 Joaquín Trasante – calciatore uruguaiano, centrocampista
 Obdulio Trasante – ex calciatore uruguaiano, difensore